Sistema – in generale è un insieme di elementi funzionali connessi tra di loro per formare un tutt'uno organico e caratteristico.

Fisica 
 Sistema – porzione dell'universo oggetto dell'indagine scientifica
 Sistema di forze – insieme di due o più forze
 Sistema termodinamico – porzione di spazio materiale separata dal resto dell'universo termodinamico

Informatica 
 Sistema informatico – nell'informatica è un computer (o un insieme di computer)
 Sistema distribuito – tipologia di sistema informatico costituito da un insieme di processi interconnessi tramite lo scambio di opportuni messaggi

Matematica 
 Sistema di equazioni – insieme di due o più equazioni
 Sistema di disequazioni – insieme di due o più disequazioni

Scienze naturali 
 Sistema – in anatomia è sinonimo di apparato.
 Sistema cristallino – in mineralogia ognuno dei sette maggiori raggruppamenti in cui, rispetto alla combinazione di elementi di simmetria di rotazione, sono classificati i cristalli
 Sistema – in geologia è l'equivalente cronostratigrafico del periodo geologico

Scienze umanistiche 
 Sistema – in filosofia è il tentativo di definire una volta per tutte la realtà, partendo da principi fissi e determinati.
 Sistema – in politica è l'insieme delle relazioni fra individui e soggetti politici e i processi grazie ai quali si implementano le decisioni della collettività

Altro 
 Sistema – tattica calcistica inventata negli anni trenta in Inghilterra
 Sistema – nome con cui i camorristi definiscono la rete malavitosa e la criminalità organizzata, altrimenti conosciuta come Camorra
 Sistema – termine usato nei giochi quali totocalcio, superenalotto, ecc.

Altri progetti